Fernán Caballero – pseudonimo della scrittrice spagnola Cecilia Böhl de Faber
Fernán Caballero –  comune spagnolo della provincia di Ciudad Real